Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2008/09., одржано је седамнаести пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.
Нови прволигаши у овој сезони су били Металург из Скопља и Турново из Турнова, уместо Шкендија 79 и Цементарница 55, који су на крају сезоне 2007/08 испали у Другу лигу Македоније.

Башкими напустио је прванство због финансијски разлога.

Титулу првака бранла је екипа Работничког из Скопља

Лига у сезона 2008/09. имала је 11 клубова. Сви клубови су играли по три утакмице свако са сваким. Такмичење је почело 3. августа 2008, а завршило 31. маја 2009.

Састав Прве лиге у сезони 2008/09

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.
Резултати трећег круга су приказани у другом реду код екипа које су биле домаћини.

Тренутна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Доигравање 
У доигравању за два места у Првој лиги играни су на неутралном терену по једну утакмицу десетипласирани и девето пласирани из Прве лиге са трећепласираним и четвртопласираним из Друге лиге.

Листе стрелаца 
 14 голова
  Ивица Глигоровски (Милано Куманово)
 13 голова
  Бесарт Ибраими (Ренова)
 12 голова
  Бошко Ступић (Силекс)
 11 голова
  Цезар де Брито (Македонија Ђорче Петров)
  Благоја Левков (Напредок)
 10 голова
  Бобан Јанчевски (Вардар)
 9 голова
  Драган Димитровски (Пелистер)
 8 голова
  Благоја Гешовски (Милано Куманово)
  Глигор Глигоров (Силекс)
  Христијан Кировски (Работнички Кометал)
  Вашингтон (Македонија Ђорче Петров)

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Референце

Резултати македонских клубова у европским такмичењима 2009/10.

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза
 MacedonianFootball.com

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2008/09. у македонском фудбалу